Полифункциональные соединения (от др.-греч. πολύς «многочисленный» и лат. functio — исполнение) — это соединения, в молекулах которых присутствуют две или более одинаковых функциональных групп. Из полифункциональных групп наиболее широко в природе представлены соединения с гидроксильной группой (многоатомные спирты и фенолы). Самые частые из них — этиленгликоль, глицерин, гидрохинон. 

Полифункциональные материалы и технологии делятся на две группы органические и неорганические. Полифункциональные материалы и технологии

Химические соединения